Пахариљос има више значења:

 Пахариљос (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пахариљос (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику